Менон (, Menon) може да се отнася за:

 Менон I от Фарсала, помага на Кимон в битката при Еион на Струма, 5 век пр.н.е.
 Менон II от Фарсала, помага на Атина в Пелопонеската война 431 пр.н.е.
 Менон от Фарсала (III) († 400 пр.н.е.), тесалийски генерал, съюзник на персите, герой от диалога „Менон“ на Платон
 Менон IV от Фарсала († 321 пр.н.е.), тесалийски генерал
 Менон (син на Кердим), сатрап на Сирия, офицер на Александър Велики
 Менон (керамик), гръцки граничар от Атина ок. 530 пр.н.е.
 Менон (сатрап), сатрап на Арахозия 330 пр.н.е.
 Менон (стратег), стратег от Атина 362 пр.н.е.
 Менон (автор), френски автор на готварски книги от 18 век

Други:
 Менон, бивш производител на коли в Италия (1897–1902)
 „Менон“, диалог на древногръцкия философ Платон